Épicerie peut faire référence à :

Une épicerie, un magasin d'alimentation,
L'épicerie (2002-), une émission de télévision canadienne diffusée à la télévision de Radio-Canada.